La Serie C 1959-1960 è stata la 22ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la prima gestita dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti, l'ente che decenni dopo assumerà il nome odierno di Lega Pro.

Il campionato, disputato tra il 20 settembre 1959 e il 5 giugno 1960, si è concluso con la promozione della , del  e del .

Stagione

Novità
Il torneo fu organizzato in base ad un format che, finalmente, troverà almeno due decenni di stabilità. Le 54 società iscritte furono suddivise su tre gironi geografici latitudinali, i vincitori dei quali salivano in Serie B, mentre le ultime due scendevano in Serie D.

Dato che l’anno prima le squadre furono 39, gli interscambi con la B furono omogenei, non ci furono retrocessioni e dalla D furono promosse in 8, per arrivare a 54 si fecero 7 inviti speciali.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1960-1961. 
      Retrocesso in Serie D 1960-1961. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1960-1961. 
      Retrocesso in Serie D 1960-1961. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.

Note:
Il Pisa ha scontato 10 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1960-1961. 
      Retrocesso in Serie D 1960-1961. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.

Note:
L'Avellino ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
1959